Pickenbach ist

ein Familienname:
 Wilhelm Pickenbach (1850–1903), Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags

ein Ortsname:
 Pickenbach (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Pickenbach (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Kelheim, Bayern

Siehe auch:
 Bickenbach